Berzelia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Berzelia ingår i familjen Bruniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Berzelia